Педро Алексис Канело (; родился 3 февраля 1992 года, Сан-Мигель-де-Тукуман, Аргентина) — аргентинский футболист, нападающий.

Клубная карьера 
Канело начал карьеру в клубе «Альмиранте Браун». 17 июня 2012 года в матче против «Бока Унидос» он дебютировал в аргентинской Примере B. В этом же поединке Алексис забил свой первый гол за «Альмиранте Браун». В начале 2015 года он перешёл в «Кильмес». 27 марта в матче против «Атлетико Сармьенто» Канело дебютировал в аргентинской Примере, заменив Диего Буонанотте. 6 июня в поединке против «Архентинос Хуниорс» он забил свой первый гол за «Кильмес».

В начале 2016 года Канело перешёл в мексиканский «Чьяпас». 16 января в матче против «Сантос Лагуна» он дебютировал в мексиканской Примере. 20 января в поединке Кубка Мексики против Лобос БУАП Алексис забил свой первый гол за «Чьяпас».

Летом 2016 года Канело на правах аренды перешёл в «Пуэблу». 17 июля в матче против «Монтеррея» он дебютировал за новую команду. В этом же поединке Алексис забил свой первый гол за «Пуэблу». 28 сентября в матче Кубка Мексики против «Леонес Негрос» он сделал «дубль».

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Альмиранте Браун»
Игроки ФК «Чьяпас»
Игроки ФК «Пуэбла»
Игроки ФК «Кильмес»
Игроки ФК «Толука»